Jabiru ist eine Stadt im australischen Bundesstaat Northern Territory mit etwa 760 Einwohnern. Die Stadt ist vom Kakadu-Nationalpark umgeben.

Klima 
Die Temperaturen sind durchgängig hoch und unterscheiden sich im Jahresverlauf nur wenig: Die höchsten Temperaturen werden mit durchschnittlich 37,6 °C im Oktober erreicht, im Juni erreicht das Thermometer im Mittel 31,7 °C.
Die relativ hohe jährliche Niederschlagsmenge von 1582 mm verteilt sich sehr ungleichmäßig; davon entfallen 1509 mm auf die Regenzeit in den Monaten November bis April.

Wirtschaft 
Abgesehen vom Uranabbau in der Ranger-Uran-Mine sind der Tourismus und die Kultur und Kunst der Aborigines die wichtigsten Erwerbszweige Jabirus.

Jabiru ist eine kleine Stadt mit Supermarkt, Angelladen, Café, Imbiss, Bäckerei sowie Notdiensten (Polizei, Feuerwehr und Rettungswagen).

Während der Regenzeit im Oktober bis April kann Jabiru oftmals nur auf dem Luftweg erreicht werden, da der Arnhem Highway oft überflutet ist.

Zur Freizeitgestaltung gibt es den Jabiru Town Lake (zum Picknicken und Grillen), Barramundi-Fischen, Tagesausflüge zum Ubirr Rock, den Twin Falls und anderen Attraktionen des Kakadu-Nationalparks.

Einzelnachweise

Weblinks 
 West Arnhem Regional Council: Jabiru (englisch)

Ort im Northern Territory
Kakadu-Nationalpark
West Arnhem Region